Dongfeng KC (Dongfeng Hercules) — семейство строительных крупнотоннажных грузовых автомобилей производства Dongfeng.

Автомобили Dongfeng KC комплектуются дизельными двигателями Dongfeng объёмом от 7 до 11 литров мощностью 290—420 л. с. (Евро-2—Евро-5). Кабина была разработана на основе кабины модели Nissan Diesel Quon.

Модификации 

 DongFeng DFL3251AXA — самосвал с колёсной формулой 6*6.
 DongFeng DFL3251A — самосвал с колёсной формулой 6*4.
 DongFeng DFL3251A1 — самосвал с колёсной формулой 6*4.
 DongFeng DFL3250A — самосвал с колёсной формулой 6*4.
 DongFeng DFL3250AW — самосвал с колёсной формулой 6*4, двигатель Cummins ISLe340 мощностью 50 340 л. с.
 DongFeng DFL3258A12 — самосвал с колёсной формулой 6*4.
 DongFeng DFL3310A — самосвал с колёсной формулой 8*4.
 DongFeng DFL5251 — бетоносмеситель с колёсной формулой 6*4.